Csehország
 Strašice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Strašice, település a Plzeňi kerület Rokycanyi járásában